Kunst signifie art en allemand et en néerlandais.

 Jaap Kunst (1891-1960), musicologue néerlandais ;
 Jinks Kunst (1976-), artiste franco-suisse, qui pratique le street art ;

Voir aussi 
 Nieuwe Kunst, style d'Art nouveau aux Pays-Bas
 Die Kunst der Fuge (L'Art de la fugue), œuvre de Johann Sebastian Bach